Forud for parlamentsvalget den 7. maj 2015 har en række analyseinstitutter gennemført meningsmålinger i den britiske befolkning. Resultaterne af disse målinger vises i denne artikel. De fleste af analyseinstitutterne er medlem af Britisk Valgråd og overholder hermed de fastsatte retningslinjer.

Datointervallet for disse meningsmålinger er fra den 6. maj 2010 (datoen for det foregående parlamentsvalg) til 7. maj 2015.

Grafisk overblik

Meningsmålinger 
Meningsmålingerne er angivet i tabellen herunder i omvendt kronologisk rækkefølge. Det største parti i den enkelte måling er markeret med fed, og baggrunden i kolonnen 'føring' er lig med partiets farve. Kolonnen 'føring' viser den procentmæssige forskel mellem de to største partier. I tilfælde af lighed vil begge partier være angivet med fed.

2015

2014

2013

2012

2011

2010 
Note: Enkelte meningsmålinger i 2010 opgjorde ikke individuelle målinger for UKIP og Det Grønne Parti. I disse tilfælde findes de vælgere, der har intentioner om at stemme på disse partier, i kolonnen "andre".

Fodnoter

Referencer 

Parlamentsvalget i Storbritannien 2015
Storbritanniens politik